Zionsville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Zionsville (Indiana)
 Zionsville (Pennsylvania)